Открытый чемпионат Софии по теннису 2018 — 3-й розыгрыш мужского профессионального теннисного турнира, проводящегося на крытых хардовых кортах арены «Армеец», в столице Болгарии городе София, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250 с призовым фондом в размере чуть более 560 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 парном.

В 2018 году соревнования состоялись с 5 по 11 февраля 2018 года.  Приз открывал серию турниров в регионе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Григор Димитров
 Парный турнир —  Ненад Зимонич /  Виктор Троицки

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Стэн Вавринка (15-й в мире на тот момент). Швейцарец единственный из восьми сеянных теннисистов, кто смог добраться до полуфинала. На этой стадии его неожиданно обыграл теннисист из квалификации Мирза Башич. В финале он обыграл румынского теннисиста Мариуса Копила и завоевал свой первый титул в Мировом туре. Прошлогодний чемпион Григор Димитров должен был защищать свой титул, но снялся до начала турнира из-за травмы плеча. В основной сетке сыграли два представителя России (Евгений Донской, Михаил Южный), но не один не смог выйти во второй раунд.

В парном турнире победу одержала нидерландская пара Матве Мидделкоп и Робин Хасе. В финале они обыграли Николу Мектича и Александра Пейю. Для Мидделкопа титул стал уже вторым на местном турнире (до этого он побеждал в 2016 году в паре с Уэсли Колхофом). Прошлогодние чемпионы Ненад Зимонич и Виктор Троицки защищали свой титул однако проиграли уже на старте Мидделкопу и Хасе.

Рейтинговые очки

Призовой фонд 
</center>

</center>

Посев 
В турнире участвовали 28 игроков в одиночном разряде (4 игрока начинают со второго круга) и 32 игрока (16 пар) в парном разряде.

Игроки посеянные на турнире

 1 Рейтинг на 29 января 2018 года.

Игроки, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Адриан Андреев
  Александер Донски
  Димитар Кузманов

Игроки, победившие в квалификации турнира (Q):
  Мирза Башич
  Эрнест Гулбис
  Мартин Клижан
  Йозеф Ковалик

Игроки, попавший на турнир, среди проигравших в квалификации (LL):
  Сальваторе Карузо
  Флориан Майер

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мирза Башич обыграл  Мариуса Копила со счётом 7-6(6), 6-7(4), 6-4.
 Башич выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Копил сыграл дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=Q
| RD1-team01= Мирза Башич
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Мариус Копил
| RD1-score02-1=66
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=4

}}

 Парный турнир 
  Матве Мидделкоп /  Робин Хасе''' обыграли  Николу Мектича /  Александра Пейю со счётом 5-7, 6-4, [10-4].
 Мидделкоп выиграл 2-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хасе выиграл 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Софии по теннису

 Мировой тур ATP 2018
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Болгария
Теннис
Февраль 2018 года
2018